Режи́м (фр. régime от лат. regimen — управление, командование, руководство) в широком смысле — условия работы, деятельности, существования чего-либо. Может использоваться в следующих значениях:

Для человека 
Чётко установленный , распорядок:
 Режим дня — точно размеренный распорядок действий на день.
 Режим работы — откорректированный порядок работы и отдыха на предприятии.
 Больничный режим — установленный для больного лечащим врачом образ жизни.
 Режим питания — диета, приём пищи в соответствии с определённым распорядком.
 Режим питьевой — порядок потребления воды с учётом вида деятельности, климатических условий и состояния организма.

В государстве 
Комплекс правил, норм, различных мероприятий, установленных для достижения определённой цели отдельными субъектами.
 Режим в политике — термин, обозначающий государственный строй, способ (образ) правления, способность одного человека или группы лиц контролировать поведение граждан общества:
 Старый режим — дореволюционный государственный строй:
 Старый режим в России до 1917 года.
 Старый режим во Франции.
 Военный режим — особое правовое положение в стране на время войн, стихийных бедствий и пр.
 Режим чрезвычайного положения — комплекс жёстких правил, вводимых на территории при возникновении чрезвычайной ситуации
 Режим экономии — система мер и мероприятий для удешевления и более рационального использования ресурсов, средств и т. п.
 Режим морского дна — международно-правовое урегулирование вопроса использования недр морей и океанов.
 Таможенный режим — комплекс таможенных процедур по отношению к ввозимым товарам.
 Безвизовый режим — порядок пересечения границ государства иностранцами без предъявления разрешительного документа (визы).
 Национальный режим — в международных отношениях правовое положение, по которому на иностранцев распространяются все права и преимущества местных граждан.
 Режим  — комплекс мероприятий по защите государственной и иной охраняемой законом тайны.
 Режим содержания (пенитенциарная система) — условия содержания заключённых в исправительных колониях, в соответствии с которыми учреждения подразделяются на колонии общего, усиленного, строгого, особого режима и колонии-поселения.

В науке и технике 
 Интерактивный режим — непосредственное (прямое) взаимодействие человека и компьютера.
 Режим работы в механике — рабочее состояние механизмов. Например, рабочий режим машины; режим работы двигателей (авиац.) (взлётный режим, номинальный режим, режим «малый газ»).
 Водный режим — колебания уровня воды в водоёмах.
 Тепловой режим Земли — совокупность факторов, определяющих распределение тепловых потоков на планете Земля.
 Тепловой режим почв — изменение температурного баланса, влияющее на распределение тепла в почве на протяжении определённого промежутка времени.
 Тепловой режим здания — совокупность факторов, определяющих микроклимат помещения.
 Режим шифрования — метод преобразования зашифрованных данных.

Также 
 Режим безопасности — система правил, соблюдение которых на предприятии необходимо для обеспечения безопасности работы сотрудников:
 Газовый режим — на шахтах система защитно-профилактических мероприятий против выбросов метана или водорода в горной выработке.
 Пылевой режим — система особых мер по предотвращению или ограничению взрывов угольной пыли в шахтах (например, увлажнение угольного пласта, отсасывание пыли и пр.).

Примечания